Rotwitt kan syfta på:
 Carl Eduard Rotwitt (1812–1860), en dansk statsman
 Regeringen Rotwitt – Danmarks regering mellan 2 december 1859 och 24 februari 1860